

Patronyme 

 Jean-Louis Burnouf (1775-1844), professeur et philologue français ;
 Eugène Burnouf (1801-1852), son fils, linguiste et orientaliste français ;
 Émile-Louis Burnouf (1821-1895), son cousin, helléniste français.

Toponyme 

 Rue Burnouf, voie française du  de Paris.

Patronyme normand